Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 924 dans le monde.

 Route régionale 924 en Finlande
  dans certains départements, en France
 Route métropolitaine 924 dans Toulouse Métropole, en France.